"Depois" (single de Marisa Monte)
"Depois" (canção de Paula Fernandes) 

Desambiguações de música